Valptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Valptjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 
Valptjärnarna (norra), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,32 ha)
Valptjärnarna (södra), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,3 ha)
Valptjärnen, Lappland, sjö i Sorsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn